IoC контейнер — це шаблон проєктування, який дозволяє спростити впровадження залежностей між класами дотримуючись інверсії управління.

Стосунки 

Є реалізацією фабричного методу

Опис мовою C#

Див. також 
 Шаблони проєктування програмного забезпечення
 Об'єктно-орієнтоване програмування
 Інверсія управління

Джерела 
 A Basic IoC Container 
 Define your own ioc container 

Шаблони проєктування програмного забезпечення
Статті з прикладами коду мовою C Sharp